Le nom Yusuke Tanaka peut désigner les personnes suivantes :
 Yusuke Tanaka (-), un footballeur japonais évoluant au poste d'attaquant ;
 Yusuke Tanaka (-), un footballeur japonais évoluant au poste de défenseur ;
 Yūsuke Tanaka (1989-), un gymnaste japonais.
 Yūsuke Tanaka (1998-), un athlète japonais.

Voir aussi